Schwaig (mhd. sweige ‚Sennerei‘) steht für:

 milchverarbeitende Alm- und Alpbetriebe, siehe Schwaighof (Hofform)
 eine während der Sommermonate benutzte Melkalm, siehe Alm (Bergweide)

Schwaig heißen folgende geographischen Objekte:
 Schwaig bei Nürnberg, Gemeinde im Landkreis Nürnberger Land, Bayern
Ortsteile:
 Schwaig (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau, Bayern
 Schwaig (Brannenburg), Ortsteil der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwaig (Brennberg), Ortsteil der Gemeinde Brennberg, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schwaig (Buchbach), Ortsteil des Marktes Buchbach, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schwaig (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schwaig (Eurasburg), Ortsteil der Gemeinde Eurasburg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schwaig (Feldkirchen-Westerham), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwaig (Großkarolinenfeld), Ortsteil der Gemeinde Großkarolinenfeld, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwaig (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming, Landkreis Altötting, Bayern
 Schwaig (Hohenwart), Ortsteil des Marktes Hohenwart, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Schwaig (Iffeldorf), Ortsteil der Gemeinde Iffeldorf, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schwaig (Irschenberg), Ortsteil der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwaig (Johanniskirchen), Ortsteil der Gemeinde Johanniskirchen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schwaig (Kirchanschöring), Ortsteil der Gemeinde Kirchanschöring, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwaig (Landshut), Ortsteil der kreisfreien Stadt Landshut, Bayern
 Schwaig (Marquartstein), Ortsteil der Gemeinde Marquartstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwaig (Neustadt), Ortsteil der Stadt Neustadt an der Donau, Landkreis Kelheim, Bayern
 Schwaig (Oberding), Ortsteil der Gemeinde Oberding, Landkreis Erding, Bayern
 Schwaig (Rosenheim), Ortsteil der kreisfreien Stadt Rosenheim, Bayern
 Schwaig (Rottenbuch), Ortsteil der Gemeinde Rottenbuch, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schwaig (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwaig (Schliersee), Ortsteil des Marktes Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Schwaig (Schwarzenfeld), Ortsteil des Marktes Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Schwaig (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schwaig (Tuntenhausen), Ortsteil der Gemeinde Tuntenhausen, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schwaig (Wackersberg), Ortsteil der Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Schwaig (Wildsteig), Ortsteil der Gemeinde Wildsteig, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Schwaig (Wolnzach), Ortsteil des Marktes Wolnzach, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern

 Schwaig (Gemeinde Baldramsdorf), Ortschaft von Baldramsdorf, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Schwaig (Gemeinde Himmelberg), Ortschaft von Himmelberg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Schwaig (Gemeinde Weistrach), Katastralgemeinde von Weistrach, Niederösterreich
 Schwaig (Gemeinde Altheim), Ortschaft der Stadt Altheim, Oberösterreich
 Schwaig (Gemeinde Großgmain), Ortsteil von Großgmain, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Schwaig (Gemeinde Weißpriach), Ortsteil von Weißpriach, Bezirk Tamsweg, Land Salzburg
 Schwaig (Gemeinde Greinbach), Ortsteil von Greinbach, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schwaig (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Schwaig (Gemeinde Jerzens), Weiler bei Jerzens, Tirol

Siehe auch:
 Schweig, Schwaige